Сент-Марі́-де-Ре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Розташований на острові Іль-де-Ре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 135 км на захід від Пуатьє, 12 км на захід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1490 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3502,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-де-Ре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта
Іль-де-Ре